Гогия — грузинская фамилия. 

 Известные носители
 Гогия, Акакий (род. 1992) — немецкий футболист.
 
 Гогия, Елена Отариевна (род. 1987) — российская баскетболистка.
 Гогия, Константин Григорьевич (1909—1952) — Герой Социалистического Труда.